Die Perwaja Gruppa 1945 war die siebte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga und zugleich die erste Meisterschaft nach dreijähriger, kriegsbedingter Unterbrechung. Sie begann am 19. Mai und endete am 22. September 1945.

Dynamo Moskau gewann mit fünf Punkten Vorsprung vor ZDKA Moskau zum vierten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || UKR
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1945 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1945 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1945
1945